Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 1999 wurde vom 7. November bis zum 20. Dezember 1998 in sieben Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Spanien konnten sich die sieben Gruppensieger der Qualifikation die weiteren Startplätze sichern. Das Endturnier fand vom 22. bis 28. Februar 1999 in Granada statt.

Teilnehmende Länder

Spielorte 
 Gruppe 1
 Sportpalast Luschniki, Moskau, Russland
 Gruppe 2
 Salle Omnisports de Beyne-Heus, Lüttich, Belgien
 Gruppe 3
 Sportcentrum, Leek, Niederlande
 Gruppe 4
 Královo Pole, Brünn, Tschechien
 Gruppe 5
 Sports Hall - Dubrovnik, Kroatien
 Gruppe 6
 Palasport di Largo Pentimele - Reggio Calabria, Italien
 Gruppe 7
 Pavilhão Figueirense - Figueira da Foz, Portugal

Spiele 
Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Spanien.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: Russlands große Stunde
 rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 1998
Futsal (Spanien)